Henri François de Bombelles kan syfta på bland andra:

 Henri François de Bombelles (1680-1766), fransk militär
 Henri François de Bombelles (1789-1850), österrikisk diplomat